Брю́гге ( ,  [bʁyʒ],  [ˈbʁʏɡə]) — город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия. Население — 118 536 человек (2020). Экономический и культурный расцвет Брюгге связывают с эпохой высокого и позднего Средневековья (XII—XV вв.).

География 

Город лежит в 17 км от морского берега, в плодоносной равнине, на линии государственной железной дороги Гент — Остенде. В городе соединяются три канала — Гентский, Слёйсский и Остендский; каналы эти настолько глубоки, что по ним могут ходить большие морские суда. Иногда Брюгге именуют «Северной Венецией». В древности здесь у моста люди собирались на ярмарки, название местности «Мост» стало нарицательным и перешло к образовавшемуся городу ( по традиции возводят к  мост). В современном городе 54 моста, из них 12 деревянных и разводных для пропуска судов.

Климат

История 
Историю Брюгге, лучше всех других бельгийских городов сохранившего средневековый отпечаток, можно проследить до III века, когда св. Хризол проповедовал Евангелие его обитателям. В VII веке Брюгге стал главным городом своего округа, называвшегося Фландрией.

Морская торговля рано получила здесь большое развитие. Контакты с Англией, после завоевания её норманнами, были так часты, что купцы из Брюгге основали лондонскую ганзу, пользовавшуюся большими правами и настолько сильную, что граф Фландрский в 1242 году обязался назначать шеффенами только членов ганзы.

В марте 1127 года в Брюгге был вероломно убит граф Фландрии Карл I Добрый, после чего здесь произошло восстание против наместников сменившего его Вильгельма Ипрского, а в следующем году — против нового графа Вильгельма Клитона, поддержанного французским королём. События эти подробно описаны были местным хронистом Гальбертом — первым известным писателем-фламандцем.

В 1302 году во главе фландрских городов, восставших против французского наместника Иоакова де Шатильон, встали Петер Конинк — старшина цеха ткачей в Брюгге, и старшина цеха мясников Иоанн Брейдель, что привело к знаменитой битве при Куртре. В 1887 году в городе им поставлен памятник.

Богатство города в Средние века было огромно, о чём свидетельствуют сохранившиеся до сих пор здания и памятники искусства. В XIV веке Брюгге был центром торговли в Северной Европе. С конца XIV века начинается упадок Брюгге, обусловленный целым рядом общих и местных причин (засорение канала, соединяющего город с морем, чрезмерная приверженность к средневековым торговым обычаем и прочее). Считается, что именно здесь в 1406 году была основана первая биржа. Однако со временем две городские гавани стали мелеть из-за наносного песка и мусора. Власти были заняты внутренними раздорами, что привело к утрате былого величия и богатства. В этот период начинает возвышаться Антверпен — постоянный соперник Брюгге. Смуты конца XV века серьёзно отразились на торговле, и только монопольная торговля шерстью, имевшая большое значение для англичан после потери Кале (1560), продолжала давать неплохую прибыль.

Брюгге — местопребывание епископа с 1559 года; в нём находятся: суд первой инстанции, провинциальное управление Западной Фландрии, Гимназия, Академия художеств с картинной галереей (построена в 1719 году, вновь переделана в 1755 году), музей, Ботанический сад, Публичная библиотека, театр и много благотворительных учреждений.

Благосостояние города подорвали также большие переселения во время религиозных смут, в суровое царствование Филиппа II. В 1704 году Брюгге был осаждён голландцами, в 1708, 1745 и 1794 годах был взят французами. Пока Бельгия принадлежала Франции, Брюгге был главным городом департамента Лис. В 1814 году Брюгге отошёл к Нидерландам, в 1830 году — к Бельгии.

Современный Брюгге — важный экономический и культурный центр. Главные предметы промышленности — льняные, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, кружева; кроме того, есть пивоваренные и винокуренные заводы, малотоннажное судостроение и судоремонт. Брюгге — один из старейших в Европе центр гранения алмазов (есть Музей бриллиантов). Одна из главных доходных статей современного Брюгге — туризм. В конце XX века за пределами города построен современный морской порт Зеебрюгге, благодаря чему Брюгге вернул себе роль торгового морского города.

Крупнейшая концертная площадка Брюгге — зал Concertgebouw, где постоянные концерты даёт Симфонический оркестр Фландрии.

Достопримечательности 
 Церковь Богоматери (1210—1549). В ней находится мраморная скульптура Богоматери с младенцем Микеланджело (1503—1504 гг.; единственная вывезенная из Италии при жизни автора). Здесь также расположены бронзовые гробницы Карла Смелого и его дочери Марии Бургундской.

Картины Герарда Зегерса (Zegers), Гаспара де Крайера (de Crayer), ван Оста (van Oost), Э. Квеллина (E. Quellyn).
 Кафедральный собор Христа Спасителя (Sint-Salvatorskathedraal) построен в 1116—1118 гг. (капеллы в стиле пламенеющей готики в 1480—1527), с картинами И. ван Оста (van Oost), ван Хука (van Hoek), Квеллина (Quellyn), Мемлинга и др.
 Базилика Святой крови () — двухэтажное здание; нижняя романская капелла выстроена в 1139—1149, верхняя готическая — около 1480 г., фасад 1529—1534 гг., арх. Х. Сиксдернис. Реставрирована в 1829—1839 гг. По преданию Дитрих Эльзасский в 1150 году привёз в эту церковь несколько капель крови Спасителя, 700-летний юбилей чего торжественно праздновался церковью в 1850 году.
 Иерусалимская церковь (освящена в 1428 г.), построена по плану Храма Гроба Господня;
 Церковь св. Иакова (Синт-Якобскерк), строительство начато около 1180 г., окончено в 1518 г.;
 Церковь св. Вальпургии (, 1619-1641 гг., арх. П.Хёйсенс), барочная иезуитская;
 Дозорная башня Белфорт (Belfort, построена в 1240, расширена в результате реконструкции в 1483—1487, в XVI в. был добавлен большой карийон), высотой 83 м, один из символов современного Брюгге; расположена на центральной (рыночной) площади;
 Городская ратуша, или  на Рыночной площади; построена в 1294, снесена в 1787 г., новое здание в неоклассическом стиле сгорело в 1878 г.; современное здание в неоготическом стиле воздвигнуто в 1891—1920 гг.; 33 статуи фламандских графов и графинь, которые были сожжены французами в 1792 году.
 Старинные мельницы Sint-Janshuis () и Koelewei ()
 Здание «Свобода Брюгге» (), старинная резиденция бургграфа Брюгге; неоднократно перестраивалось, последний раз в 1722—1727 гг.
 Каналы, используемые в туристических целях — для проведения лодочных экскурсий с обзором многочисленных мостов.
 Замок Тиллегем — дворцово-замковый комплекс на искусственном острове на южной окраине города.

На центральной площади стоит памятник Яну Брейделю, герою битвы «Золотых шпор». Среди других памятников — великому художнику Г. Мемлингу (большая жизнь которого связана с Брюгге) и уроженцу Брюгге выдающемуся математику Симону Стевину.

В историческом центре города находится четырёхугольный рынок на большой площади (XIV век). Там же здание суда (бывшая резиденция графов Фландрии); в этом здании находится украшенный резьбой на дереве камин (1529—1531) с массой гербов, портретов и статуй, в том числе Карла V, Максимилиана и Марии Бургундских, Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской.

К северу от центра города расположен «Кружевной центр», где можно приобрести шедевры местных кружевниц.

В 2000 году исторический центр Брюгге был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Музеи 

 Художественный музей, или «Музей Грунинге» (, 1930);
 Музей Грутхусе (, 1425—70; современное название с 1955);
 Госпиталь св. Иоанна (основан в 1188), известен также как Музей Мемлинга. Кроме его отдельных картин (диптихов, триптихов и т. д.), здесь хранится рака св. Урсулы, на которой Мемлинг изобразил пытку 11 000 дев — кёльнских мучениц;
 Музей (уроженца Брюгге) Фрэнка Брэнгвина, известен также как «Дом Арентса» ();
 Дом-музей фламандского поэта Гвидо Гезелле ();
 Археологический музей ();
 Музей шоколада;
 Музей больницы Богоматери гончарного ремесла ();
 Фольклорный музей (Музей народного искусства и традиций; );
 Бегинаж Тен Вэйнгаре;
 Музей Сальвадора Дали;
 Музей пива.

Брюгге в искусстве 
 В Брюгге происходит ряд эпизодов романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле».
 Городу посвящены романы бельгийского писателя Ж. Роденбаха «Мёртвый Брюгге» (, 1892) и «Звонарь» (, 1897, в другом переводе — «Выше жизни»).
 Роман «Свидание в Брюгге» (1958) — вторая книга трилогии (первая книга трилогии «Майор Ватрен» (1956) и третья книга «Когда море отступает» (1963)), автор трилогии Арман Лану — известный французский писатель (1913—1983). Тема романа «Свидание в Брюгге» — разные судьбы людей, прошедших вторую мировую войну, поиски…
 В Брюгге происходит действие фильма «Залечь на дно в Брюгге» (, 2008, в других переводах также «Однажды в Брюгге», «В Брюгге»).
 Брюгге — один из городов, в котором разворачивается действие книги Федерико Андахази «Фламандский секрет».
 Эрик-Эммануэль Шмитт в книге «Женщина в зеркале» пишет про Деву из Брюгге, которая стала бегинкой в бегинаже Тен-Вейнгарде.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Музеи Брюгге (официальный веб-сайт)
 
 

Всемирное наследие в Бельгии
Ганза